Sub specie aeternitatis, een uitdrukking van Spinoza
een boek en een podcast over Willem Pijper, een Nederlandse componist en muziekauteur